У́лица Сули́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Сулимова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Сулимова — улица в Челябинске.
 Улица Сулимова — прежнее название улицы Кирова в Ярославле